Кашпир — название населённых пунктов:

Россия 

 Кашпир (Приволжский район) — село в Приволжском районе Самарской области.
Кашпир (городской округ Сызрань) — село в городском округе Сызрань Самарской области.